«Алюминиевые человечки» () — кинофильм режиссёра Барри Левинсона, вышедший на экраны в 1987 году.

Сюжет 
Действие происходит в 1963 году в Балтиморе. Однажды на дороге сталкиваются два «кадиллака», за рулём которых по странному стечению обстоятельств оказываются коллеги по ремеслу — торговцы алюминиевым сайдингом Билл Бабовски и Эрнест Тилли. Каждый считает виноватым в происшествии другого и не намерен уступать. Их взвинченное состояние во многом обусловлено частными обстоятельствами: Биллу не нравится необходимость каждодневно обманывать клиентов, тогда как Тилли преследуют неудачи на финансовом и семейном фронтах. Поскольку они коллеги, героям приходится периодически пересекаться, а противостояние между ними постепенно накаляется. Наконец Билл решает соблазнить Нору, жену Тилли, и успешно воплощает этот план в жизнь. Однако, к его удивлению, их отношения приобретают серьёзный характер, а Тилли с облегчением воспринимает уход надоевшей ему супруги.

Актёрский состав 
 Ричард Дрейфус — Билл «БиБи» Бабовски
 Дэнни Де Вито — Эрнест Тилли
 Барбара Херши — Нора Тилли
 Джон Махони — Мо Адамс
 Джеки Гейл — Сэм
 Сеймур Кассел — Чиз
 Бруно Кёрби — Маус
 Джей Ти Уолш — Уинг
 Ричард Портноу — Карли

Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы о продажах
Фильмы США 1987 года